Ulu steht für:

 Ulu (Messer), traditionelles Messer der Eskimos
 Ulu (Staat), historischer Staat im heutigen Negeri Sembilan, Malaysia
 Ulu (Ort), Dorf in der Republik Sacha, Russland
 Ulu (Insel), eine der Duke-of-York-Inseln, Papua-Neuguinea
 Ulu-Halbinsel, James-Ross-Insel, Antarktis